John Erick Granados Rodríguez (Cali, Colombia, 2 de abril de 2002) es un futbolista colombiano que se desempeña como volante por derecha en el Club Ferro Carril Oeste de la Primera B Nacional de Argentina.

Trayectoria

Ferro 
Realizó gran parte de las inferiores en Real Academia de su país hasta que llegó al club de Caballito a principios del 2018 firmando su primer contrato como profesional a finales del mismo año tras haber realizado todos los trámites de residencia. Si bien formó parte de la séptima división bicampeona del club, terminó integrando la reserva. Tras el parate por el Covid integra el plantel profesional que disputará el Campeonato Transición de Primera Nacional 2020. Es convocado por primera vez para el partido del 27 de diciembre siendo que ingresó en el minuto 41 del segundo tiempo en lugar de Fernando Miranda. En total disputó tres partidos sin marcar goles en 30 minutos.

En el Campeonato de Primera Nacional 2021 disputó un solo encuentro, pero formó parte del plantel profesional y fue un jugador titular en el equipo que disputó el campeonato de reserva. Debutó en la fecha 21 contra Tristán Suárez en el que sería su único partido del campeonato, ingresó en el minuto 24 del segundo tiempo en lugar de David Gallardo, completando 21 minutos en los que no convirtió goles ni recibió amonestaciones.

En el Campeonato de Primera Nacional 2022 sigue formando parte del plantel profesional del club de Caballito pero muy relegado en la consideración, por lo que principalmente disputaba los partidos de reserva. Debuta  en la fecha 10 contra Tristán Suárez al ingresar a los 20 minutos del segundo tiempo en lugar de Julián López. En la siguiente fecha juega su primer partido como titular, completando los 90 minutos. En agosto del 2022 se consagra campeón del campeonato de reserva.

Estadísticas 
 Actualizado al 01 de octubre de 2022

Selección nacional

Selección Colombia Sub-17 
En marzo del 2019 fue convocado para integrar la Selección de fútbol sub-17 de Colombia de cara al Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17 de 2019 a disputarse en Lima Perú.

Detalle 

No incluye partidos amistosos.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en futbol 360

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste